Det har funnits flera kända personer med namnet Joachim von Düben:

Joachim von Düben den äldre (1671-1730), svensk friherre och ämbetsman
Joachim von Düben den yngre (1708-1786), svensk friherre, ämbetsman och politiker